Nelson Borges da Costa, ismert nevén Nelson Borges (1992. október 17. –) portugál labdarúgóhátvéd. Rendelkezik svájci állampolgársággal is.

Források 
Nelson Borges adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Portugál labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek